Radonja je lahko:
 Radonja Luka (Hrvaška)
 Radonja (Hrvaška)